PDF-XChange Viewer — многофункциональная программа для просмотра и редактирования PDF документов. Бесплатная версия не имеет ограничений по времени использования и отличается от полной урезанной функциональностью, которая, однако достаточна для большинства традиционных операций с PDF документами.

Последняя версия программы выпущена в декабре 2018 года, после этого владельцы прекратили её дальнейшую разработку и предлагают в качестве замены PDF-XChange Editor.

Возможности 
 Работа с несколькими файлами одновременно с использованием системы вкладок.
 Поддержка интеграции в программы перевода текста.
 Экспорт любой страницы в графический файл.
 Печать документов.
 Отправка PDF документов по электронной почте прямо из программы.
 Экспорт текста.
 Возможность создания штампов (из шаблона или из пользовательских изображений).
 Многоязычный интерфейс, включая русский и украинский языки.
 Наличие плагинов под Internet Explorer и Mozilla Firefox.
 Распознавание текста.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя
 Описание PDF-XChange Viewer
 Награды, которых была удостоена программа
Обзоры
 Обзор PDF-XChange Viewer на сайте журнала «Домашний ПК»  
 Обзор PDF-XChange Viewer на сайте download.cnet.com 
 
 

Бесплатное программное обеспечение
Shareware
Программное обеспечение для Windows
Программы для просмотра PDF
Просмотрщики
Программы для редактирования PDF
Переносимые приложения